Ecgfriþ, Ecgfrið, Ecgfrith o Egfrido puede referirse a:

 Egfrido de Northumbria; o
 Ecfrido de Mercia.